est le quatrième album studio du groupe Emery. Les chansons "The Smile, The Face" et "Edge of the World" apparaissaient déjà sur l'EP, While Broken Hearts Prevail.

Liste des titres
"Cutthroat Collapse" – 3:24
"Curbside Goodbye" – 4:05
"Inside Our Skin" – 3:14
"Churches and Serial Killers" – 2:55
"Butcher's Mouth" – 3:14
"In Shallow Seas We Sail" – 3:38 (chant additionnel du producteur Aaron Sprinkle)
"The Poor and the Prevalent" – 3:05
"The Smile, The Face" – 2:41
"A Sin To Hold On To" – 2:48
"Piggy Bank Lies" – 3:23
"Edge of the World" – 3:52
"Dear Death Part 1" – 1:41
"Dear Death Part 2" – 3:02

Chanson bonus 
"Closed Eyes, Open Hands" (iTunes) – 3:23

Personnel 
Emery
Toby Morell – vocals, guitar
Matt Carter – guitar
Josh Head – vocals, keyboard 
Devin Shelton – vocals, bass
Dave Powell – drums

Production
Produced and recorded by Aaron Sprinkle and Matt Carter
Recorded at The Compound and Tigertown Studios
Tracks 1, 3 and 4 mixed by Dan Korneff at House of Loud
Tracks 2 and 5 mixed by David Bendeth at House of Loud
Tracks 6, 7, 9, 10 and 12 mixed by JR McNeely at Elm Studios South
Tracks 8 and 11 mixed by David Bendeth and Dan Korneff at House of Loud
Mastered by Troy Glessner at Spectre South
Exécutive producer: Brandon Ebel

Art
Art direction by Emery and Jordan Butcher
Design by Jordan Butcher
Illustrations by Marc Johns
Photography by Dave Hill

Sources 

Album musical sorti en 2009